A Pogányvár jelentései:
Pogányvár, bronzkori földvár Alcsútdoboz környékén
Pogányvár, 12-13. századi várrom a Nógrádi Lucfalva közelében
Pogányvár, domb Dióskál mellett
Pogányvár, Ipolykiskeszi dűlője
Pogányvár, a Rákosi-Hargita keleti oldalán fekvő várrom
Pogányvár, hegycsúcs a Börzsönyben